El término Sanquianga puede referirse a:

 Parque nacional natural Sanquianga, parque natural al occidente del departamento de Nariño, Colombia; o
 Subregión de Sanquianga, subdivisión del departamento de Nariño, Colombia.